Мингачёв:
 Мингачёв, Авхат Равильевич (род. 1975) — российский футболист.
 Мингачёв, Тахир Равильевич (род. 2001) — российский хоккеист.